Тёзка — это человек, географическое местоположение, здание или другой объект, который носит то же имя, что и другой или который назван в честь другого объекта, который сначала имел имя.

Тёзка также может обозначать:
 Тёзка (англ. The Namesake) — фильм 2006 года, снятый по одноимённому роману Джумпы Лахири режиссёром Мирой Наир.